Конгалах () — мужское имя ирландского происхождения. Известные носители:
 Конгалах мак Конайнг Куйрре — король Наута (662—696) и всей Бреги (695—696)
 Конгалах мак Конайнг — король Наута (759—778) и всей Бреги (771—778)
 Конгалах Кногба — король Наута (929—956) и верховный король Ирландии (944—956)